Лампазос де Наранхо има више значења:

 Општина Лампазос де Наранхо (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лампазос де Наранхо (Лампазос де Наранхо, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику